Андре́й Моро́з:
 Мороз, Андрей Борисович (род. 1965) — российский фольклорист. Доктор филологических наук, профессор ВШЭ.
 Мороз, Андрей Калинович (1910—?) — Герой Социалистического Труда.
 Мороз, Андрей Кузьмич (1916—?) — полный кавалер ордена Славы.